Buenos Aires, capital da Argentina
 Província de Buenos Aires, na Argentina
 Buenos Aires (Pernambuco), município 
 Vila Buenos Aires, bairro da cidade de São Paulo, Brasil
 Estação Buenos Aires, terminal ferroviário 
 Estação Buenos Aires (Metro de Madrid)1
 Buenos Aires (distrito de Picota), no Peru
 Buenos Aires (distrito de Morropón), no Peru
 Buenos Aires (Colômbia), município 
 Buenos Aires (Nicarágua), município

Desambiguações de topônimos